Příjmení Savić nosí více významných osobností:

 Ljubiša Savić (1958–2000) – bosenskosrbský polovojenský velitel během války v Bosně a Hercegovině a poválečný politik
 Milunka Savić (1892–1973) – srbská bojovnice a válečná hrdinka
 Saša Savić (* 1984) – srbský fotbalový obránce
 Sergej Milinković-Savić (* 1995) – srbský fotbalový záložník
 Stefan Savić (* 1991) – černohorský fotbalista
 Vanja Milinković-Savić (* 1995) – srbský fotbalový brankář